Мужской марафон на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 в корейском городе Тэгу прошёл 4 сентября.

Абель Кируи очень уверенно защитил свой титул 2009 года, опередив серебряного призёра почти на 2,5 минуты.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный протокол соревнований 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011